Дураснал има више значења:

 Дураснал (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дураснал (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Дураснал (Сан Педро и Сан Пабло Ајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Дураснал (Санта Марија Пењолес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Дураснал (Тлаколулан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику